Пётр Ахилле́сович (Ахи́ллович) Забари́нский (Забори́нский) (1857, Полтава — 1915) — русский учёный энтомолог, агроном и животновод.

Родился в Полтаве, в семье государственного и общественного деятеля, начальника штаба по морскому и сухопутному ведомству при генерал-губернаторе Восточной Сибири Ахиллеса Ивановича Забаринского и Ольги Александровны Ротчевой (1838—1914), дочери последнего коменданта Форта-Росс Александра Гавриловича Ротчева. В семье воспитывалось четверо детей, старший родной брат Петра — Павел, и двое детей от первого брака Ахиллеса Ивановича: Александр (1850—1872) и Мария.

Окончил Полтавскую гимназию, затем — естественное отделение Императорского Новороссийского университета.

Забаринский активно участвовал в трудах Одесской энтомологической комиссии, составил несколько отчётов о деятельности комиссии в Бессарабской, Екатеринославской, Полтавской, Таврической и Херсонской губерниях. В Харьковской губернии изучал посевы на опытных полях и животноводство. Был членом Императорского общества сельского хозяйства Южной России. С 1888 по 1896 год — редактор журнала «Записки Императорского общества сельского хозяйства Южной России».
  
Семья:
 Жена — Александра Андреевна Варфоломеева
 Дети:
 Александр (умер в 1941 году)
 Петр (1904 −1939)
 Павел Петрович Забаринский(25.02.1906—24.06.1988),доктор геолого-минералогических наук, похоронен в г.Грозный
 Георгий (1907—1986)

Сочинения 
 Мозельское виноделие / [П. Забаринский]. — [Одесса] : тип. Л. Нитче, ценз. 1888. — 36 с.;
 О корне культурного виноградного куста / [П. Забаринский]. — Одесса : тип. Л. Нитче, ценз. 1889. — 15 с.;
 Энтомологические исследования и экскурсии, произведенные в Бессарабской, Екатеринославской, Полтавской, Таврической и Херсонской [и др.] губерниях в 1887 г. — 1894 г. : Отчет обл. энтомолога П. А. Забаринского. 1-. — Одесса : «Славян. тип.» Н. Хрисогелос, 1887—1893. — 24. — (Труды Одесской энтомологической комиссии).
Предварительный отчет по Криковскому полевому опыту борьбы с сусликами бактериями куриной холеры. — 1890. — 29 с.
 К вопросу о предохранительных прививках сибирской язвы : [Сборник]. — [Одесса] : тип. Л. Нитче, ценз. 1889. — 14 с.;
 Энтомологические исследования и экскурсии, произведенные в Бессарабской, Екатеринославской, Полтавской, Таврической и Херсонской [и др.] губерниях в 1887 г. — 1894 г. : Отчет обл. энтомолога П. А. Забаринского. 1-. — Одесса : «Славян. тип.» Н. Хрисогелос, 1887—1893. — 24. — (Труды Одесской энтомологической комиссии).
Одесский уезд. — 1887. — 15 с.
 Энтомологические исследования и экскурсии, произведенные в Бессарабской, Екатеринославской, Полтавской, Таврической и Херсонской [и др.] губерниях в 1887 г. — 1894 г. : Отчет обл. энтомолога П. А. Забаринского. 1-. — Одесса : «Славян. тип.» Н. Хрисогелос, 1887—1893. — 24. — (Труды Одесской энтомологической комиссии).
Бессарабская губерния. — 1887. — 10 с.
 Энтомологические исследования и экскурсии, произведенные в Бессарабской, Екатеринославской, Полтавской, Таврической и Херсонской [и др.] губерниях в 1887 г. — 1894 г. : Отчет обл. энтомолога П. А. Забаринского. 1-. — Одесса : «Славян. тип.» Н. Хрисогелос, 1887—1893. — 24. — (Труды Одесской энтомологической комиссии).
Суслики. — 1888. — 29 с.
 Энтомологические исследования и экскурсии, произведенные в Бессарабской, Екатеринославской, Полтавской, Таврической и Херсонской [и др.] губерниях в 1887 г. — 1894 г. : Отчет обл. энтомолога П. А. Забаринского. 1-. — Одесса : «Славян. тип.» Н. Хрисогелос, 1887—1893. — 24. — (Труды Одесской энтомологической комиссии).
Днепровский уезд. — Одесса : тип. Л. Нитче, 1888. — 9 с.;
 Энтомологические исследования и экскурсии, произведенные в Бессарабской, Екатеринославской, Полтавской, Таврической и Херсонской [и др.] губерниях в 1887 г. — 1894 г. : Отчет обл. энтомолога П. А. Забаринского. 1-. — Одесса : «Славян. тип.» Н. Хрисогелос, 1887—1893. — 24. — (Труды Одесской энтомологической комиссии).
Хлебный жук. — 1888. — 11-38 с.
 Энтомологические исследования и экскурсии, произведенные в Бессарабской, Екатеринославской, Полтавской, Таврической и Херсонской [и др.] губерниях в 1887 г. — 1894 г. : Отчет обл. энтомолога П. А. Забаринского. 1-. — Одесса : «Славян. тип.» Н. Хрисогелос, 1887—1893. — 24. — (Труды Одесской энтомологической комиссии).
Феодосийский уезд. — 1888. — 29 с.
 Энтомологические исследования и экскурсии, произведенные в Бессарабской, Екатеринославской, Полтавской, Таврической и Херсонской [и др.] губерниях в 1887 г. — 1894 г. : Отчет обл. энтомолога П. А. Забаринского. 1-. — Одесса : «Славян. тип.» Н. Хрисогелос, 1887—1893. — 24. — (Труды Одесской энтомологической комиссии).
Болезни хлебных растений. — 1888. — 34 с., 6 л. цв. ил.
 Энтомологические исследования и экскурсии, произведенные в Бессарабской, Екатеринославской, Полтавской, Таврической и Херсонской [и др.] губерниях в 1887 г. — 1894 г. : Отчет обл. энтомолога П. А. Забаринского. 1-. — Одесса : «Славян. тип.» Н. Хрисогелос, 1887—1893. — 24. — (Труды Одесской энтомологической комиссии).
Доклад IX Областному съезду областного энтомолога П. А. Забаринского. Меры борьбы против Гессенского комарика. — 1889. — 16 с., 2 л. табл.
 Энтомологические исследования и экскурсии, произведенные в Бессарабской, Екатеринославской, Полтавской, Таврической и Херсонской [и др.] губерниях в 1887 г. — 1894 г. : Отчет обл. энтомолога П. А. Забаринского. 1-. — Одесса : «Славян. тип.» Н. Хрисогелос, 1887—1893. — 24. — (Труды Одесской энтомологической комиссии).
О некоторых насекомых, повреждающих зерно различных хлебных растений в амбарах, запасных магазинах и т. д. — 1889. — 16 с.
 Энтомологические исследования и экскурсии, произведенные в Бессарабской, Екатеринославской, Полтавской, Таврической и Херсонской [и др.] губерниях в 1887 г. — 1894 г. : Отчет обл. энтомолога П. А. Забаринского. 1-. — Одесса : «Славян. тип.» Н. Хрисогелос, 1887—1893. — 24. — (Труды Одесской энтомологической комиссии).
Куф (Oidium Tuckeri) в Судакской долине и результаты борьбы с ним. — 1889. — 22 с., 1 л. ил.
 Энтомологические исследования и экскурсии, произведенные в Бессарабской, Екатеринославской, Полтавской, Таврической и Херсонской [и др.] губерниях в 1887 г. — 1894 г. : Отчет обл. энтомолога П. А. Забаринского. 1-. — Одесса : «Славян. тип.» Н. Хрисогелос, 1887—1893. — 24. — (Труды Одесской энтомологической комиссии).
Опыты борьбы с гессенским комариком (Cecidomyia destructor Say) в Феодосийском уезде. — 1889. — 15 с.
 Энтомологические исследования и экскурсии, произведенные в Бессарабской, Екатеринославской, Полтавской, Таврической и Херсонской [и др.] губерниях в 1887 г. — 1894 г. : Отчет обл. энтомолога П. А. Забаринского. 1-. — Одесса : «Славян. тип.» Н. Хрисогелос, 1887—1893. — 24. — (Труды Одесской энтомологической комиссии).
Результаты борьбы с гессенским комариком в Феодосийском уезде, сказавшиеся осенью 1889 года. — 1889. — 15 с.
 Энтомологические исследования и экскурсии, произведенные в Бессарабской, Екатеринославской, Полтавской, Таврической и Херсонской [и др.] губерниях в 1887 г. — 1894 г. : Отчет обл. энтомолога П. А. Забаринского. 1-. — Одесса : «Славян. тип.» Н. Хрисогелос, 1887—1893. — 24. — (Труды Одесской энтомологической комиссии).
Предварительный отчет по полевому опыту борьбы с сусликами бактериями куриной холеры. — 1890. — 12 с.
 Энтомологические исследования и экскурсии, произведенные в Бессарабской, Екатеринославской, Полтавской, Таврической и Херсонской [и др.] губерниях в 1887 г. — 1894 г. : Отчет обл. энтомолога П. А. Забаринского. 1-. — Одесса : «Славян. тип.» Н. Хрисогелос, 1887—1893. — 24. — (Труды Одесской энтомологической комиссии).
Гессенский комарик в Одесском уезде в 1891 г. — 1891. — 39 с., 1 л. карт.
 Энтомологические исследования и экскурсии, произведенные в Бессарабской, Екатеринославской, Полтавской, Таврической и Херсонской [и др.] губерниях в 1887 г. — 1894 г. : Отчет обл. энтомолога П. А. Забаринского. 1-. — Одесса : «Славян. тип.» Н. Хрисогелос, 1887—1893. — 24. — (Труды Одесской энтомологической комиссии).
Гессенский комарик в Бендерском уезде в 1891 г. — 1891. — 21 с., 1 л. карт.
 Энтомологические исследования и экскурсии, произведенные в Бессарабской, Екатеринославской, Полтавской, Таврической и Херсонской [и др.] губерниях в 1887 г. — 1894 г. : Отчет обл. энтомолога П. А. Забаринского. 1-. — Одесса : «Славян. тип.» Н. Хрисогелос, 1887—1893. — 24. — (Труды Одесской энтомологической комиссии).
Гессенский комарик в Кишиневском, Оргеевском и Сорокском уездах в 1891 г. — 1891. — 10 с.
 Энтомологические исследования и экскурсии, произведенные в Бессарабской, Екатеринославской, Полтавской, Таврической и Херсонской [и др.] губерниях в 1887 г. — 1894 г. : Отчет обл. энтомолога П. А. Забаринского. 1-. — Одесса : «Славян. тип.» Н. Хрисогелос, 1887—1893. — 24. — (Труды Одесской энтомологической комиссии).
Гессенский комарик в Аккерманском уезде осенью 1890 г. и весной 1891 г. — 1891. — 27 с., 1 л. карт.
 Энтомологические исследования и экскурсии, произведенные в Бессарабской, Екатеринославской, Полтавской, Таврической и Херсонской [и др.] губерниях в 1887 г. — 1894 г. : Отчет обл. энтомолога П. А. Забаринского. 1-. — Одесса : «Славян. тип.» Н. Хрисогелос, 1887—1893. — 24. — (Труды Одесской энтомологической комиссии).
Отчет по полевым опытам борьбы с сусликами бактериями куриной холеры, произведенным в 1891 г. — 1891. — 16 с.
 Энтомологические исследования и экскурсии, произведенные в Бессарабской, Екатеринославской, Полтавской, Таврической и Херсонской [и др.] губерниях в 1887 г. — 1894 г. : Отчет обл. энтомолога П. А. Забаринского. 1-. — Одесса : «Славян. тип.» Н. Хрисогелос, 1887—1893. — 24. — (Труды Одесской энтомологической комиссии).
О некоторых вредных насекомых 1891 г. — ценз. 1892. — 12 с.
 Энтомологические исследования и экскурсии, произведенные в Бессарабской, Екатеринославской, Полтавской, Таврической и Херсонской [и др.] губерниях в 1887 г. — 1894 г. : Отчет обл. энтомолога П. А. Забаринского. 1-. — Одесса : «Славян. тип.» Н. Хрисогелос, 1887—1893. — 24. — (Труды Одесской энтомологической комиссии).
Распределение гессенского комарика на юге России. — 1892. — 44 с.
 Энтомологические исследования и экскурсии, произведенные в Бессарабской, Екатеринославской, Полтавской, Таврической и Херсонской [и др.] губерниях в 1887 г. — 1894 г. : Отчет обл. энтомолога П. А. Забаринского. 1-. — Одесса : «Славян. тип.» Н. Хрисогелос, 1887—1893. — 24. — (Труды Одесской энтомологической комиссии).
Отчет председателя Одесской энтомологической комиссии за 1893 г. — 1893. — [4], 24 с.
 Энтомологические исследования и экскурсии, произведенные в Бессарабской, Екатеринославской, Полтавской, Таврической и Херсонской [и др.] губерниях в 1887 г. — 1894 г. : Отчет обл. энтомолога П. А. Забаринского. 1-. — Одесса : «Славян. тип.» Н. Хрисогелос, 1887—1893. — 24. — (Труды Одесской энтомологической комиссии).
Отчет об истреблении сусликов бактериями куриной холеры в 1892 г. — 1887—1893.
 Энтомологические исследования и экскурсии, произведенные в Бессарабской, Екатеринославской, Полтавской, Таврической и Херсонской [и др.] губерниях в 1887 г. — 1894 г. : Отчет обл. энтомолога П. А. Забаринского. 1-. — Одесса : «Славян. тип.» Н. Хрисогелос, 1887—1893. — 24. — (Труды Одесской энтомологической комиссии).
Готтентотский клоп. — 1893. — 15 с
 Энтомологические исследования и экскурсии, произведенные в Бессарабской, Екатеринославской, Полтавской, Таврической и Херсонской [и др.] губерниях в 1887 г. — 1894 г. : Отчет обл. энтомолога П. А. Забаринского. 1-. — Одесса : «Славян. тип.» Н. Хрисогелос, 1887—1893. — 24. — (Труды Одесской энтомологической комиссии).
Отчет председателя Одесской энтомологической комиссии за 1893 г. — 1893. — [4], 24 с.
 Энтомологические исследования и экскурсии, произведенные в Бессарабской, Екатеринославской, Полтавской, Таврической и Херсонской [и др.] губерниях в 1887 г. — 1894 г. : Отчет обл. энтомолога П. А. Забаринского. 1-. — Одесса : «Славян. тип.» Н. Хрисогелос, 1887—1893. — 24. — (Труды Одесской энтомологической комиссии).
Отчет за 1894 г. — 1894. — 16 с.
 Обзор деятельности опытных полей Харьковского общества сельского хозяйства и сельскохозяйственной промышленности / [П. Забаринский]. — Харьков : Харьк. о-во сел. хоз-ва и с.-х. пром-сти, 1903. — [2], 6, 232, 31 с.;
 Люцерна : (Результаты опытов культуры ее на Полт. опыт. поле с 1885 г. по 1898 г. на основании изд. отчетов) / [П. Забаринский]. — Харьков : тип. И. М. Варшавчика, ценз. 1901. — 58 с.;
 Энтомологические исследования и экскурсии, произведенные в Бессарабской, Екатеринославской, Полтавской, Таврической и Херсонской [и др.] губерниях в 1887 г. — 1894 г. : Отчет обл. энтомолога П. А. Забаринского. 1-. — Одесса : «Славян. тип.» Н. Хрисогелос, 1887—1893. — 24. — (Труды Одесской энтомологической комиссии).
 Семена злаков : (Их значение в борьбе с климатом и их влияние на урожай) / [Соч.] П. Забаринского. — Одесса : тип. Л. Нитче, 1888. — 28 с.;
 О сахаре виноградной ягоды / [Соч.] П. Забаринского. — Одесса : тип. Л. Нитче, 1889. — 25 с.;
 Хлебная торговля Одессы с 1878 г. по 1892 г. / [Соч.] П. Забаринского. — Одесса : «Славян.» тип. Н. Хрисогелос, 1894. — [4], 134, 36, [28] с., 2 л. ил.;
 Дополнение к монографии N. Kleinenberg «Hydra». (Leipzig 1872) / [Соч.] П. Забаринского. — Одесса : тип. Г. Ульриха, 1879. — [2], 10 с., 2 л. ил.;
 Энтомологические исследования и экскурсии, произведенные в Бессарабской, Екатеринославской, Полтавской, Таврической и Херсонской [и др.] губерниях в 1887 г. — 1894 г. : Отчет обл. энтомолога П. А. Забаринского. 1-. — Одесса : «Славян. тип.» Н. Хрисогелос, 1887—1893. — 24. — (Труды Одесской энтомологической комиссии).
Отчет председателя Одесской энтомологической комиссии В. В. Якунина. — 1890. — 28 с.
 Проект организации опытной станции при Императорском Обществе сельского хозяйства Южной России / [Соч.] П. Забаринского. — Одесса : тип. Л. Нитче, 1890. — [4], 118, LIV с., 4 л. план.;
 О современном состоянии животноводства в Харьковской губернии / Х[арьк]. О. С[ел]. Х[оз-ва] и С.[-х.] П[ром-сти]. Обл. съезд по животноводству. — Харьков : типо-лит. И. М. Варшавчика, ценз. 1903. — 15 с.;
 Результаты посева яровой пшеницы «белоколоски» в Одесском уезде в 1889 г. / [П. Забаринский]. — [Одесса] : тип. Л. Нитче, ценз. 1889. — 6 с., 1 л. табл. ;
 Доклад П. А. Забаринского о мерах, могущих содействовать поднятию уровня земледельческой промышленности; Мнение М. В. Неручева о мерах, могущих содействовать поднятию уровня земледельческой промышленности. — [Одесса, 1896]. — 18 с. ;
 Билер К., Шнейдевинд В. Методы химического анализа, принятые на опытной сельскохозяйственной станции «Галлэ» / Пер. с нем. ред. «Записок Имп. О-ва сельск. хоз. ю. Р.» П. А. Забаринский и лаборант Химич. лабор. Новорос. ун-та А. А. Лебединцев; С предисл. проф. Меркера. — Одесса : «Славянская» тип. Н. Хрисогелос, 1895. — [2], II, IV, 99 с., 8 л. ил. : табл. ;

Ссылки 
 Забаринский, Петр Ахиллович
 Барсукова М. «Семья Ротчевых в истории России и Иркутска» / Библиотека / Северная Америка. Век девятнадцатый
 Geni профиль Ахиллеса Ивановича Заборинского (Забаринский)
Персоналии по алфавиту
Энтомологи Российской империи
Выпускники Полтавской гимназии
Выпускники Императорского Новороссийского университета
Агрономы Российской империи
Животноводы Российской империи
Учёные по алфавиту
Родившиеся в Полтаве
Растениеводы по алфавиту
Растениеводы России
Ботаники по алфавиту
Ботаники Российской империи